Боаза може да се отнася за:
 Боазът, село в Община Севлиево, област Габрово
 Боаза, пролом на река Вит в Предбалкана
 Боаза, пролом на Златаришка река в Предбалкана